Медвеђа може бити:

 Медвеђа, град и седиште општине Медвеђа у Јабланичком округу,
 Медвеђа (Деспотовац), село у општини Деспотовац у Поморавском округу или
 Медвеђа (Трстеник), село у општини Трстеник.